A Woman's Way é um filme mudo estadunidense de curta metragem, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
George Gebhardt
Harry Solter
Linda Arvidson
Dorothy Bernard
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
Herbert Miles
Mabel Trunnelle

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos